Goidanichiella fusiformis är en svampart som beskrevs av K.D. Hyde, Yanna, Pinnoi & E.B.G. Jones 2009. Goidanichiella fusiformis ingår i släktet Goidanichiella, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.   Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Sporsäcksvampar
fusiformis